FC Daugava, club de futbol letó de la ciutat de Daugavpils
 Dvinà Occidental o Daugava, riu del nord-est d'Europa que desemboca a la mar Bàltica.
 Daugava (revista), publicació letona